Campamento – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
 Campamento – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Olancho
 Campamento – stazione della metropolitana di Madrid